Мейстарадейлдин 1953 () — 11-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1953
Фарерские острова
1953 год на Фарерских островах